Intervention (von lat. intervenire „dazwischentreten, eingreifen“) steht für:

 Intervention (Bildende Kunst), eine Kunstaktion im öffentlichen Raum
 Intervention (Film), ein britisches Filmdrama aus dem Jahr 2007
 Intervention (Mathematik), siehe Interventionsmodell
 Intervention (Medizin), ein Vorgang, der den Ausbruch oder das Fortschreiten einer Erkrankung verhüten soll
 Intervention (Pädagogik), ein Eingriff in den Erziehungsprozess
 Intervention (Psychologie), in der Psychotherapie oder angewandten Psychologie eingesetztes Kommunikationselement, beispielsweise:
 Spiegelung (Psychologie) #Spiegeln in der klientenzentrierten Psychotherapie von Carl Rogers
 Paradoxe Intervention, eine psychotherapeutische Methode
 Intervention (Politik), ein politischer Eingriff
 Intervention (Sozialarbeit), eine geplante und gezielte Maßnahme in der Sozialarbeit
 militärische Intervention mit Bodentruppen, siehe Invasion (Militär) 
 polizeiliche Intervention, siehe Zugriff (Polizei)
 Staatsintervention, ein staatlicher Eingriff in die Wirtschaft, siehe Staatsinterventionismus
 Devisenmarktintervention, Marktregulierung einer Zentralbank auf dem Devisenmarkt zur Beeinflussung des Wechselkurses
 Interventionismus, die Neigung oder Bereitschaft eines Staates, auf die Vorgänge in einem fremden Bereich (etwa im Ausland oder in der Privatwirtschaft) aktiv mit politischen oder militärischen Maßnahmen einzugreifen
 Krisenintervention, eine Maßnahme im Fall einer Krise
 CheyTac Intervention, ein US-amerikanisches Hochleistungsgewehr
 Ottaviani-Intervention, eine die Messordnung der Kirche betreffende Studie (1969) von Kardinal Ottaviani
 Interventionen, Essayband (2008) von Noam Chomsky
 European Journal of Economics and Economic Policies: Intervention (ehemals: Intervention), wirtschaftswissenschaftliche Fachzeitschrift

Siehe auch:

 Invention